О́рлик () — село, административный центр Окинского района  Республики Бурятия и сельского поселения «Орликское». Население —  чел. ().

История 
Село основано в 1927 году как административный центр Окинского хошуна Тункинского аймака Бурят-Монгольской АССР. С 1940 года — центр вновь образованного Окинского аймака Бурят-Монгольской АССР.

География 
Расположено на высоте 1376 метров над уровнем моря в Восточных Саянах, в узкой межгорной долине на правом берегу реки Оки, выше впадения в неё речки Орлик.
 
Конечный пункт республиканской автодороги 03К-035 Монды — Орлик, ответвления от федеральной автомагистрали  Култук — Монды — граница с Монголией.

Расстояния до: Улан-Удэ — 770 км,
Монды — 153 км,
Кырена — 235 км,
Слюдянки — 363 км.

Климат

Население

Радио 
 71,12 Радио России

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Окинского района
Районные центры Бурятии
Появились в 1927 году в России
1920-е годы в Бурятии